Agliotti ist der Familienname folgender Personen:
Antonello Agliotti (* 1948), italienischer Regisseur
Marilyn Agliotti (* 1979), niederländische Hockeyspielerin